

Patronyme

 Agathe Dronne, une actrice française.
 Raymond Dronne (1908-1991), Français libre, Compagnon de la Libération.

Toponyme
 La Dronne est une rivière du sud-ouest de la France, sous-affluent de la Dordogne par l'Isle.

Patronyme français